Джим А́ллан (; ) — новозеландский, затем австралийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Новой Зеландии участник двух  и шести . В составе мужской сборной ветеранов Австралии участник четырёх . Двукратный .

Достижения 
 : золото (, , ), бронза (, ).
 : золото (1998, 2003).
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу